— комедийная романтическая манга Рэйдзи Миядзимы, публикующаяся в журнале Weekly Shōnen Magazine издательства Kodansha с июля 2017 года. По состоянию на июль 2022 года вышло 27 томов.

Аниме-адаптация манги создана TMS Entertainment, премьера первого сезона состоялась 10 июля 2020 года. Премьера второго сезона состоялась 3 июля 2022 года.

Сюжет 
В основе сюжета лежит образ реально существующих услуг в Японии, позволяющих нанять на какое-то время человека, который будет играть роль друга, супруга, ребенка или девушки/парня определенное время.

После того как Кадзую бросает его первая девушка, он решает попробовать воспользоваться онлайн-сервисом по аренде девушек. Красивая и доброжелательная Тидзуру Мидзухара оказывается даже слишком идеальной на его вкус. Но он продолжает заказывать её, чтобы показывать окружающим и членам семьи, что у него всё хорошо и даже есть девушка. Множество совпадений, таких как то, что они живут в соседних квартирах или ходят в один университет, связывает героев, как и желание Кадзуи не расстраивать свою бабушку. Довольно скоро Кадзуя обнаруживает, что́ прячется за идеальным образом Тидзуру.

Персонажи 
 — студент, живущий в Токио. Подрабатывает в караоке-баре для оплаты свиданий с Тидзуру.
 Сэйю: Дзюн Фукусима (реклама 2017 года), Харуки Исия (реклама 2018 года), Сюн Хориэ (аниме)

 /  — соседка Кадзуи, работает в агентстве «Diamond», предоставляющем услуги девушки напрокат. Её родители рано умерли, поэтому всё детство она провела с дедушкой и бабушкой. Ей всегда нравились фильмы и актёры, и она решила стать актрисой, как её бабушка, для чего усердно работает.
 Сэйю: Сора Амамия (реклама 2017 года и аниме), Аой Юки (реклама 2018 года)

 — бывшая девушка Кадзуи. Обладает скверным характером, но пытается сбрасывать негатив в свой тайный аккаунт в Twitter.
 Сэйю: Аой Юки (реклама 2017 года и аниме)

 изначально появляется в роли девушки Сюна Курибаяси, друга Кадзуи, но вскоре выясняется, что она также «девушка на час». Ведёт себя взбалмошно, что объясняет «болезнью небьющегося сердца»: её сердце бьётся с меньшей частотой, чем у других людей, она тяжелее переносит физические нагрузки, хуже проявляет эмоции. Она устроилась в агентство «Maple», чтобы найти любовь, которая заставит её сердце биться чаще, но в результате быстро разочаровалась в клиентах. Перестала работать «девушкой на час» после того, как начала встречаться с Кадзуей.
 Сэйю: Нао Тояма

 — «девушка на час», работающая в том же агентстве, что и Тидзуру. Весьма стеснительна, поэтому Тидзуру советует ей тестовое свидание с Кадзуей, в котором уверена. Всячески помогает Кадзуе на протяжении манги.
 Сэйю: Риэ Такахаси

Медиа

Манга 
Манга начала издаваться в Weekly Shōnen Magazine 12 июля 2017 года, к маю 2020 года было выпущено 14 танкобонов. Манга была лицензирована в Северной Америке компанией Kodansha Comics, которая выпустила первый том на английском языке 2 июня 2020 года.

Аниме 
9 декабря 2019 года было объявлено, что по манге будет выпущен аниме-сериал в июле 2020 года. Сериал создаётся студией TMS Entertainment под руководством режиссёра Кадзуоми Коги. Сценаристом выступает Мицутака Хирота, за дизайн персонажей отвечает Канна Хираяма, а за музыку — Хядайн. Премьерный показ первой серии состоялся 10 июля 2020 года в блоке Animeism на канале MBS и других. Всего было снято 12 серий. 25 сентября 2020 года перед самым завершением показа стало известно, что одобрено производство второго сезона аниме.

Критика 
В обзоре манги ANN пишет, что Rent-A-Girlfriend — полноценная романтическая комедия. Но несмотря на наличие пошлого юмора в сюжете манги, в произведении нет изобилия фансервиса, вместо этого автор полагается на намёки.

Главный герой во многом ведёт себя как придурок и осознаёт это. Несмотря на это в конце каждой главы они с Тидзуру становятся только ближе.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт манги
 Официальный сайт аниме